Црнци,  систем расне класификације или етничности
 Црнци (Подгорица), насељено мјесто на подручју Града Подгорице